Mousa Dembélé (Wilerijk, Anvers, 16 de juliol de 1987) futbolista belga.
 Moussa Dembélé (Pontoise, França, 12 de juliol de 1996) futbolista francès.
 Ousmane Dembélé (Vernon, França, 15 de maig de 1997) futbolista francès.
 Dramane Dembélé, polític malià.
 Fatoumata Dembélé Diarra, advocada i jutge maliana.